Хъси може да се отнася за:
 Хъси, историческа област в Китай
 Хора
 Крис Хъси (р. 1989), английски футболист
 Оливия Хъси (р. 1951), британска актриса